Leroi-Gourhan ist der Familienname folgender Personen:

* André Leroi-Gourhan (1911–1986), französischer Archäologe
 Arlette Leroi-Gourhan (1913–2005), französische Paläobotanikerin